Списък с епизодите на сериала Виолета, излъчван по Дисни Ченъл България и по Нова телевизия.

Епизоди в България и Аржентина

Списък с епизоди

Сезон 1 
Първият сезон съдържа 2 части. Първата част е епизодите 1-40 и е озаглавен „Su destino hoy“ (на български „Съдбата ти е днес“), а втората част е озаглавена „Violetta está cambiando“ (на български „Виолета се променя“) – епизоди 41-80.

Сезон 2 
Вторият сезон също както първия се разделя на 2 части. Първата част е озаглавена „Todo vuelvue a comenzar“ (на български „Всичко започва от начало“) – епизоди 01-40, а втората – „Un sueño a todo volumen“ (на български „Една мечта на глас“) – епизоди 41-80.

Сезон 3 
Третият сезон също както първия се разделя на 2 части. Първата част е озаглавена „Un nuevo sueño“ (на български „Една нова мечта“) – епизоди 01-40, а втората – „El sueño continúa“ (на български „Мечтата продължава“) – епизоди 41-80.

Списъци с епизоди на комедийно-драматични сериали